Waldrandsiedlung heißen folgende geographische Objekte:

 Waldrandsiedlung (Röslau), Siedlung von Röslau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Waldrandsiedlung (Berlin-Rudow), Siedlung von Rudow, Bezirk Neukölln, Berlin
 Waldrandsiedlung (Altdöbern), Siedlung von Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Waldrandsiedlung (Fürstenwalde/Spree), Siedlung von Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Waldrandsiedlung (Reichenwalde), Wohnplatz von Reichenwalde, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Waldrandsiedlung (Sedlitz), ehemalige Siedlung von Sedlitz (Senftenberg), Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Waldrandsiedlung (Tetschendorf), Weiler von Tetschendorf (Niemerlang), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Waldrandsiedlung (Lorsch), Siedlung von Lorsch, Kreis Bergstraße, Hessen
 Waldrandsiedlung (Mainhausen), Weiler von Mainhausen, Landkreis Offenbach, Hessen
 Waldrandsiedlung (Baasem), Weiler von Baasem (Dahlem), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

 Esterhazysche Waldrandsiedlung, Siedlung von Loretto, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Waldrand-Siedlung, Siedlung bei Rudmanns, Stadtgemeinde Zwettl, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Waldrandsiedlung (Steyr), Ortsteil von Ennsdorf, im Osten der Statutarstadt Steyr, Oberösterreich
 Waldrandsiedlung (Gemeinde Ohlsdorf), Siedlung in Ehrendorf, Gemeinde Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Waldrandsiedlung (Gemeinde Wolfern), Siedlung am westlichen Stadtrand von Steyr bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Waldrandsiedlung (Gemeinde Landl), Siedlung von Hieflau, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Waldrandsiedlung (Gemeinde Mariazell), Siedlung von Sankt Sebastian bei Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Waldrandsiedlung (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortsteil von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Waldsiedlung